Фи́хтнер () — немецкая фамилия:
 Фихтнер, Карл (1805—1873) — немецкий актёр
 Фихтнер, Курт (1916—2003) — министр горнорудной и металлургической промышленности ГДР
 Фихтнер, Уильям (род. 1956) — американский актёр